Чемпионат Белоруссии по русским шашкам среди мужчин — ежегодный турнир по шашкам. Первый турнир состоялся в 1924 Году. По 1991 год проводился под названием Чемпионат Белорусской ССР.

Призёры 

* чемпион не был выявлен

Ссылки 
 Сайт Федерации шашек Белоруссии
 Чемпионы Белоруссии на сайте Федерации шашек Белоруссии
 Результаты чемпионатов 2007—2014 на сайте Федерации шашек Белоруссии
 Журнал «Шашки» 1970 № 8 с.32
 Журнал «Шашки» 1981 № 6 с.5
 Журнал «Шашки» 1984 № 9
 Журнал «Шашки» 1990 № 10 с.6

Примечания